Caroc ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexander Caroc (1643–1711), deutscher Rechtsgelehrter, Landsyndikus von Schwedisch-Pommern
 Georg Adolf Caroc (1679–1730/1732), deutscher Jurist, Landsyndikus von Schwedisch-Pommern

Den Namen Caroc tragen folgende Personen: 

 Preben Claus Caroc Schall Holberg (1906–1989), dänischer Gutsbesitzer von Hagenskov
 Britta Schall Holberg, geb. Caroc (1941–2022), dänische Gutsbesitzerin und Politikerin

Siehe auch:

 Karok